

Geografia 
 Goslar – città storica della Bassa Sassonia, in Germania

Persone 
 Hanneli Goslar – ex infermiera tedesca di origine ebrea, superstite dell'Olocausto e nota per essere stata una delle migliori amiche di Anna Frank
 Jürgen Goslar – attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e doppiatore tedesco

Altro 
 Palazzo imperiale di Goslar –  palazzo storico nella città tedesca di Goslar